Petäjä ist der Familienname der folgenden Personen:

 Erkka Petäjä (* 1964), finnischer Fußballspieler
 Tuuli Petäjä (* 1983), finnische Windsurferin